Józef Rojek (polityk)
 Józef Rojek (pisarz)
 Józef Rojek (1934–2020)